À la Carte! ist ein französisch-belgischer Kinofilm von Éric Besnard aus dem Jahr 2021.

Handlung 
Der Koch Pierre Manceron wird zur Zeit der Französischen Revolution von seinem adligen Dienstherren entlassen. Auf dem Bauernhof seines Vaters eröffnet er ein Restaurant, das mithilfe seines Sohns und von Louise, die bei ihm das Kochen lernen will, ein unerwarteter Erfolg wird.

Hintergrund 
Der Film kam am 25. November 2021 in die deutschen Kinos.

Kritiken

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2021
Französischer Film
Belgischer Film
Essen und Trinken im Film
Historienfilm